Cabi est un acronyme ou une abréviation qui peut signifier:

Institutions 
 CABI, autrefois CAB International, une organisation inter-gouvernementale sans but lucratif basée au Royaume-Uni, pour la recherche agronomique et environnementale et pour la publication scientifique.

Musique 
 M-CABI : Album par Porno Graffitti de Sony Music Entertainment Japan
 Cabi song : chanson par Girls' Generation et 2PM

Patronyme

Botanique 
Cabi Ducke, 1943 : un genre de plantes de la famille des Malpighiaceae, synonyme de Callaeum Small, 1910.

Autres 
 Le California Birth Index (base de données)
 Câbi, une dignité de l'Empire ottoman
 Capital Bikeshare, appelé également CaBi, est le système de vélos en libre-service public desservant Washington D.C., le comté d'Arlington, la ville d'Alexandria et le comté de Montgomery, aux États-Unis.
 Cabi : village indonésien

Voir aussi 
 Cəbi, membre de l'Académie nationale de la République d'Azerbaïdjan
 Chabi (1227–1281) :  ; conjoint de Kubilai Khan

Homonymie d'acronyme